Почтальон Пэт () — британский кукольный анимационный телесериал. Первые эпизоды были сняты компанией . Сериал рассказывает о приключениях Пэта Клифтона, почтальона, который работает в почтовой службе Royal Mail. Пэт живёт в вымышленной деревне Гриндейл (созданной по мотивам настоящей долины  недалеко от ).

Первый сезон мультсериала Почтальон Пэт, состоящий из 13 эпизодов, был показан на канале BBC One в 1981 году. Сценарист сериала — . Режиссёром стал аниматор , который также работал над «», «», «» и «». После успеха первого сезона в 1990-х годах были сняты четыре специальных телевизионных выпуска, и второй сезон из 13 эпизодов. Здесь впервые на экране была показана семья Пэта (хотя его жена упоминалась в ряде эпизодов). В 2003 году  выпустила новую версию сериала.

Трансляция последнего эпизода сериала состоялась 29 марта 2017 года.

Сюжет 
Каждый эпизод рассказывает о приключениях Патрика (Пэта) Клифтона, дружелюбного сельского почтальона, и его чёрно-белой кошки Джесс, которые доставляют почту жителям долины Гриндейл. Хотя вначале каждой серии он сосредоточен на доставке писем, его почти всегда отвлекают заботы одного из жителей деревни, и он всегда стремится помочь. Среди жителей деревни — начальник почтового отделения, миссис Гоггинс; фермеры Альфред и Дороти Томпсон; констебль полиции Селби; Пэт и Сара Клифтон; учитель Джефф Прингл; Аджай Байнс, машинист поездов «Гриндейл Рокет» и «Пенкастер Флайер»; Ниша Байнс, владелица кафе; Тед Глен, местный  и изобретатель.

Сеттинг 
Действие мультсериала «Почтальон Пэт» происходит в вымышленной деревне Гриндейл и близлежащем городе Пенкастер, расположенном на границе между графством Камбрия и Северным Йоркширом.

В разных сезонах Гриндейл выглядит по разному. В первом и втором сезоне это была маленькая деревня с узкими извилистыми дорогами. В последующих сезонах Гриндейл превратился в большую, оживлённую деревню, расположенную в центре Камбрии. Через центр деревни проходит Хай-стрит, где находится почта и магазин миссис Гоггинс, неофициальное место встречи жителей. На окраине деревни находится железнодорожная станция, куда прибывает поезд «Гриндейл Рокет». Ниша Байнс вместе с Сарой управляют там популярным кафе, а её муж Аджай регулярно ездит на «Гриндейл Рокет» в соседний город Пенкастер.

Во втором сезоне сериала, выходившем в эфир в середине 90-х годов, деревня, в которой обитали жители сериала, называлась Гарнер Бридж, а Гриндейл — это было название долины, где находился Гарнер Бридж. В эпизоде Postman Pat and the Suit of Armour почтовое отделение Гриндейла называется «Garner Bridge Post Office».

Пенкастер — большой, шумный, современный город, расположенный в нескольких минутах езды от деревни Гриндейл. Расположенный на набережной, Пенкастер представляет собой оживлённый улей, в центре которого находится рыночная площадь, окружённая магазинами, домами, с большой железнодорожной станцией, современными зданиями и лодочной пристанью. Он имеет некоторое сходство с Ланкастером, окружным городом Ланкашира, который также находится в нескольких минутах езды от долины  — местности, послужившей источником вдохновения для создания вымышленного Гриндейла.

Ингледейл — ещё один большой, оживлённый посёлок, расположенный в центре Северного Йоркшира. Его можно было увидеть только один раз в специальном выпуске в 1991 году.

Прототипы, источники вдохновения 
Канлифф в интервью о мультсериале сказал, что он выбрал образ почтальона, поскольку ему нужен был персонаж, который мог бы посещать сельскую местность и общаться с самыми разными людьми.

Прототипом почтового отделения в мультсериале послужило реальное почтовое отделение, расположенное на улице Кендал, где жил Канлифф во время написания оригинального сценария. Почтовое отделение, расположенное по адресу 10 Greenside, закрылось в 2003 году.

Канлифф не сохранил за собой авторских прав на персонажа и был разочарован некоторыми медиаизданиями во франшизе «Почтальон Пэт», выпущенными позже. Кроме того, он написал сценарий к мультсериалу «», о котором он также говорил как о шоу, над которым он мог бы иметь больший творческий контроль.

Хотя Канлифф посещал разные почтовые отделения в поисках вдохновения, он сказал, что прототипом персонажа почтальона не был какой-то конкретный человек. Тоже касалось и деревни Гриндейл. В 2015 году он прокомментировал: «В прошлом году как минимум около полдюжины человек заявили, что они были прототипами для сериала».

Актёры 
В первом сезоне Кен Барри озвучивал всех персонажей и вёл повествование от лица рассказчика. Во втором сезоне Кэрол Бойд стала озвучивать всех женских персонажей и детей, кроме бабушки Драйден, которую по-прежнему озвучивал Барри. В третьем сезоне к озвучиванию новых персонажей и детей присоединились Кулвиндер Гир, Джанет Джеймс и Арчи Панджаби, а Бойд продолжила озвучивать взрослых женщин, Чарли и Сару. Мелисса Синден и Джимми Хибберт также присоединились к озвучиванию животных, а в пятом сезоне к озвучиванию нового персонажа присоединилась Анджела Гриффин. В шестом сезоне Льюис Маклеод заменил Барри в роли Пэта. В седьмом сезоне Кен Барри не участвовал в озвучивании, а Маклеод, Брэдли Кларксон и Дэн Милн озвучили оставшихся персонажей Барри. Джо Трилл присоединился к команде актёров в восьмом сезоне, чтобы озвучить нового персонажа.

Почтальон Пэт: Специальная служба доставки 
В спин-оффе сериала, «Почтальон Пэт: Служба специальной доставки» (в оригинале ) почтальон Пэт был назначен начальником Специальной службы доставки, и теперь его вызывают для доставки любых отправлений. Сериал включает три сезона, в каждом эпизоде Почтальон Пэт выполняет задание Специальной службы доставки — от спасения сбежавшей коровы до доставки гигантского кубика льда. В своей новой роли почтальон Пэт ездит в соседний город Пенкастер, где забирает свои особые посылки из Пенкастерского почтового центра. У почтальона Пэта теперь новый парк транспортных средств, включая автожир, джип 4x4 и мотоцикл с коляской для Джесс. У него новый начальник, Бен, который склонен давать Пэту указания. В новом формате каждая серия рассказывает об одной доставке, которая каким-то образом оборачивается приключениями (часто из-за ошибок Пэта).

В сериале появился разнообразный актёрский состав, у Пэта обновился парк транспортных средств. В новом сезоне повился мир, полный гаджетов, и новый город Пенкастер. «Почтальон Пэт: Специальная служба доставки» впервые был показан на канале BBC2 29 сентября 2008 года. Новый сериал был снят по заказу BBC и спродюсирован компаниями  и .

Эпизоды

Вне основного эфира

Мультфильм 

«Почтальон Пэт: Фильм» () — британско-американский 3D-анимационный комедийный мультфильм, снятый по мотивам британского телевизионного мультсериала, вышедший в прокат 23 мая 2014 года в Великобритании. Дистрибуцией и производством фильма занимались компании Lionsgate и Icon Productions, а анимацией — холдинг . Сюжет основан на том, что Пэт участвует в прослушивании на шоу талантов, а на время его отсутствия почтовой службой занимаются роботы. Фильм озвучивали: Стивен Мэнган в роли Пэта, Джим Бродбент (мистер Браун), Руперт Гринт (Джош), Дэвид Теннант (Уилф), Ронан Китинг (поющий Пэт),  (Сара Клифтон), Сандра Телес (Джулиан Клифтон),  (Бен Тейлор) и  (Эдвин Карбанкл).

Спин-офф 

К сериалу был снят CGI спин-офф под названием «», в котором рассказывалось о коте Пэта Джессе, который теперь может говорить, и его приключениях с животными на ферме. Сериал дебютировал 9 ноября 2009 года и закончился в 2013 году.

Музыка 
Музыка к оригинальному сериалу 1981 года была написана Брайаном Дейли, который написал ряд песен, включая известную главную мелодию. Для сериала 2003 года поп-композитор Саймон Вудгейт создал музыку и написал новые песни, включая новую заключительную тему «What’s in His Bag?». Песню «Почтальон Пэт и его чёрно-белый кот» для оригинального сериала в 1980-х и 1990-х годах исполнял . Расширенная версия мелодии была выпущена в качестве сингла в Великобритании, где она достигла 44 места в чартах в июле 1982 года.

Тематическая мелодия и песни к мульсериалу «Почтальон Пэт: специальная служба доставки» (включая «Специальная служба доставки, что сегодня будет?») были записаны Саймоном Вудгейтом на студии Echobass Studios.

В 2013 году компания Classic Media выпустила второй сезон «Почтальон Пэт: Служба специальной доставки». В новом сериале из 26 эпизодов сохранилась оригинальная тема Брайана Дэйли и заключительная песня Саймона Вудгейта, однако новые темы персонажей и музыкальное сопровождение написал Сэнди Наттгенс.

Существует также альбом под названием Postman Pat: Songs and Music From the TV Series, выпущенный Post Music в 1982 году.

Тематическая песня претерпела несколько изменений; с 1994 по 1996 год в ней использовались дополнительные инструменты, такие как синтезированные струнные и тамбурин. Аналогичное изменение было внесено в альбомную версию 1993 года, которая представляла собой редакцию оригинальной альбомной версии 1982 года.

Книги 
По состоянию на 2009 год в мире было продано более 12 миллионов книг и печатных изданий, посвящённых почтальону Пэту, включая сборники рассказов, комплексные учебники, книжки-раскраски и журналы.

Реклама 
Персонажи и обстановка «Почтальона Пэта» также использовались в Великобритании и Австралии в телевизионной рекламе компании .

Производство

Релизы на DVD и видеокассетах 
Выпуски сериала на видеокассетах формата VHS были распространены в Великобритании и более редки в других регионах.

DVD-релизы классического «Почтальона Пэта» были ограничены в продаже в разных регионах. В Великобритании только один сборник с тремя эпизодами из 2 сезона был выпущен студиями  и Right Entertainment в 2004 году под названием Postman Pat in a Muddle. В том же году весь оригинальный сериал был выпущен на DVD в Испании на английском и испанском языках. Однако, к сожалению, в первом сезоне оригинальные вступительные титры, в которых Пэт ехал в своём фургоне с логотипом в виде короны, были заменены отредактированной версией. Оригинальное вступление, в котором Пэт ехал на автомобиле Royal Mail, использовалось во время выхода сериала в эфир во Франции и Австралии. В результате редактирования вступления на DVD некоторые кадры были заменены сценами из «Трудного дня Пэта», «Пэт принимает сообщение» и «Туманного дня Пэта». Это отредактированное вступление также использовалось при повторном показе шоу на канале CBeebies. Больше выпусков в Великобритании не было до 2011 года, когда компания Classic Media выпустила все четыре спецвыпуска с 1991 по 1994 год на DVD «Happy Birthday Postman Pat». 3 февраля 2014 года первый и второй сезон впервые стали доступны в полном объёме в Великобритании, однако заставки второго и третьего сезона получили плохие отзывы от поклонников классики, кроме того, в титрах была указана Кэрол Бойд как исполнительница голоса в первом сезоне, хотя на самом деле это был Кен Барри.

15 июля 2010 года компания «Новый Диск» выпустила релиз мультсериала на DVD с озвучкой на русском языке.

Другие версии 
В Шотландии «Почтальон Пэт» показывается не только на английском языке, но и иногда транслируется как Pàdraig Post на гэльском языке на канале BBC Scotland.

Деревня «Почтальон Пэт» в Лонглите 
В  была открыта копия деревни Гриндейл на открытом воздухе, включая почтовое отделение, дом Клифтонов и станцию Гриндейл. В нём также была экспонирована миниатюрная модель Гриндейла. Локация была построена в 1990-х годах, в 2008 году она была перемещена в рамках подготовки новой зоны для животных, а в 2013 году была переделана в третий раз. Аттракцион был закрыт в конце 2015 года и окончательно демонтирован в 2016 году.

Номинации на премию 
В 2006 году «Почтальон Пэт» был номинирован на  в категории «Лучший анимационный сериал для детей дошкольного возраста».

Пародии 
 В сериале «» была пародия под названием «Il Postino Pat» (итальянское название шоу), с оперной переработкой мелодии темы сериала «Почтальон Пэт» и персонажами, говорящими по-итальянски. В конце в Гриндейле происходит коммунистическая революция, а Пэта убивают фашисты.
  пародировали Почтальона Пэта в 3 и 4 сезонах с помощью персонажа «Паркинг Патауэйо», чьё имя и тематическая мелодия были основаны на сериале «Почтальон Пэт». Паркинг — африканский иммигрант, бескомпромиссный дорожный инспектор. Его роль играет Дэниел Калуя.
  в 1987 году — сатирический кукольный сериал, в котором был показан «Временный почтальон Пратт», воспевающий работу временных почтовых работников в Royal Mail в периоды загруженности. Во вступительных титрах можно увидеть, как Пратт едет на знакомом (хотя и жёлтого цвета) фургоне по просёлочным дорогам, а затем переезжает чёрно-белую кошку. Пратту нравится выполнять свою работу как можно быстрее, выбрасывая почту, а не доставляя её. Он изображён как студент, который ленив и груб.

См. также 
 Почтальон Пэт (фильм)

Примечания

Литература

Дополнительная литература

Ссылки 
 
 Почтальон Пэт на Screenonline 

Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Англии
Медиафраншизы
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2017 году
Телесериалы Великобритании, запущенные в 1981 году